Trechnotheria é um grupo de mamíferos que inclui os Theria e alguns mamíferos fósseis da Era Mesozóica. Do período jurássico ao cretáceo, o grupo era endêmico do que seria a Ásia e a África.

A Trechnotheria foi atribuída a várias categorias, mas foi originalmente descrita como uma "superlegião" pela autoridade responsável pelo nome. Uma definição posterior baseada em nó para Trechnotheria foi o clado compreendendo o último ancestral comum de Zhangheotherium e mamíferos Theria vivos, e todos os seus descendentes.

Características 
Como a maioria dos grupos de mamíferos mesozóicos, os primeiros trechnotherianos são conhecidos principalmente por seus dentes. Portanto, uma das características mais proeminentes desse grupo é o "mecanismo de cisalhamento pós-valo/pré-pálido hipertrofiado", juntamente com outros caracteres dentais. Características da omoplata, tíbia, úmero e articulação do tornozelo também diagnosticam esse clado.

Filogenia 
Um cladograma baseado em Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska, 2001, Luo, Kielan-Jaworowska & Cifelli, 2002 e, Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo, 2004.

 Trechnotheria não atribuída:
†Austrotriconodon mckennai Bonaparte 1986 {Austrotriconodontidae Bonaparte 1990}
†Chaoyangodens lii Hou & Meng 2014
Paraphyletic Symmetrodonta Simpson 1925
†Atlasodon monbaroni Sigogneau-Russell 1991 [Dryolestida, ou Zatheria indet., milk tooth (Averianov, 2002)]
†Kennetheredium leesi Sigogneau-Russell 2003a
†Kotatherium haldanei Datta 1981
†Trishulotherium kotaensis Yadagiri 1985
 Unassigned Cladotheria:
†Afriquiamus nesovi Sigogneau-Russell 1999
†Butlerigale Kühne 1968
†Chunnelodon alopekodes Ensom & Sigogneau-Russell 1998
†Guimarota freyi Kuhne 1968
 Unassigned Zatheria:
†Arguimus khoshajari Dashzeveg 1979 [Arguitherium cromptoni Dashzeveg 1994] {Arguimuridae Dashzeveg 1994 [Arguitheriidae Dashzeveg 1994]}
†Minimus richardfoxi Sigogneau-Russell 1999
†Magnimus ensomi Sigogneau-Russell 1999
†Mozomus shikamai Li et al. 2005 {Mozomuridae Li et al. 2005}
†Nanolestes Martin 2002
†N. drescherae Martin 2002
†N. krusati Martin 2002
†N. mackennai Martin, Averianov & Pfretzschner 2010
 Boreosphenida não atribuída:
†Argaliatherium robustum  Cifelli & Davis 2015
†Carinalestes murensis Cifelli & Davis 2015
†Hypomylos Sigogneau-Russell 1992
†H. phelizoni Sigogneau-Russell 1992
†H. micros Sigogneau-Russell 1994
†Picopsidae Fox 1980
†Picopsis pattersoni Fox 1980
†Tirotherium aptum Montellano-Ballesteros & Fox 2015